MundoLiterario fue una comunidad literaria dedicada a la publicación de textos de autores noveles y consagrados en español. Fue creada por Andrés Álvarez Iglesias, coautor de las novelas Tras el arco de hiedra y El sueño de Danu, y estuvo vigente desde 1999 hasta 2017, con algunas interrupciones en su servicio en ese periodo.

La intención de MundoLiterario fue la de servir de comunicación entre lectores y escritores a través de un espacio de encuentro común, ademaś de proveer de herramientas a los escritores para que pudieran difundir sus creaciones.

Disponía de una zona principal que permitía a los lectores acceder a todas las publicaciones de los autores de la comunidad, ordenadas por géneros y por valoración. Además, disponía de otros servicios para autores noveles, como reseñas, enlaces sociales, etc.

Trayectoria 

Creada en 1999 como un pequeño proyecto personal de su autor, ha ido evolucionando a través de diferentes etapas -pasando por ser un blog, una gaceta semanal y demás- hasta llegar al formato de comunidad literaria, que mantuvo hasta el momento de su cierre.

Este cierre se produjo en 2017, debido a la incapacidad de sus creadores de invertir más tiempo en su desarrollo y mantenimiento.

En la Wayback_Machine se puede consultar toda la progresión a lo largo de los años.

Referencias 

Sitios web de España